W Polsce
 Kowalewko – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Kcynia 
 Kowalewko – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Glinojeck 
 Kowalewko – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Strzegowo 
 Kowalewko – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Stara Biała 
 Kowalewko – część wsi Kowalewo w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Mieleszyn
 Kowalewko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Oborniki
 Kowalewko – gromada w latach 1954–1959
 Kowalewko – gromada w latach 1954–1959

Zobacz też 
 Kowalewko-Folwark
 Kowal, Kowala, Kowalczyki, Kowale, Kowalewo, Kowalki, Kowalowa, Kowalów, Kowalówka, Kowalszczyzna